Куды́с Абсаме́тов (1 января 1920 год, село Аккайнар — 18 января 2007 год) — директор Каргалинской средней школы № 1 Джамбулского района Алма-Атинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1978). Отличник просвещения Казахской ССР. Отличник просвещения СССР.

Биография 
Родился 1 января 1920 года в бедной крестьянской семье в селе Аккайнар.

После окончания семилетней школы занимался ликвидацией безграмотности в колхозе «Новая жизнь». В 1937 году поступил на учёбу в Алма-Атинское педагогическое училище, по окончании которого продолжил своё образование в Алма-Атинском учительском институте (1939—1941). После начала Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт. Воевал командиром артиллерийской батареи. После демобилизации в 1946 году возвратился в Казахстан. С 1946 года — директор средних школ в сёлах Прудковское и Узун-Агач.

В 1949 году окончил заочное отделение Казахского педагогического института.

С 1949 года — учитель, завуч и с 1957 года — директор Каргалинской средней школы № 1 Джамбулского района.

По его инициативе были построены несколько средних школ и дом для учителей (построен в 1990 году) в посёлке Фабричный. Некоторое время был директором новой средней школы № 2 (построена в 1966 году), потом в 1968 году возвратился на прежнюю должность в школу № 1.

В 1978 году удостоен звания Героя Социалистического Труда за выдающиеся трудовые достижения.

В 1984 году участвовал в строительстве средней школы № 3.

Скончался в 2007 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1978 года
 Орден Ленина — дважды
 Орден Красной Звезды

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Абсаметов Кудыс //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. — Алма-Ата, 1989. — Т.3. — С.54.
 Абсаметов Кудыс Абсаметович: [некролог] //Вечерний Алматы. — 2007. — 18 января.
 Караталов С. Вы в сердце у нас, дорогой учитель: [о Кудысе Абсаметовиче Абсаметове — педагоге, Герое Социалистического труда, «Отличнике просвещения Казахской ССР», «Отличнике просвещения СССР»] /С.Караталов // Учительская газета. — 2005. — 25 января (№ 1-3).

Ссылки 
 1 января — 95 лет со дня рождения Кудыса Абсаметова (1.01.1920-18.01.2007)
 Наш учитель
 Абсаметов Кудыс// Энциклопедия Алма-Аты

Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая